Název Luoba může znamenat:

 Řeka
 Luoba (řeka) – řeka v Litvě, v Žemaitsku, pravý přítok řeky Bartuva

 Sídlo
 Luoba (ves) – ves v Litvě, v Žemaitsku, na východním okraji okresu Skuodas.